Muhanda kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Muhanda (vattendrag i Burundi, Muramvya), 
 Muhanda (vattendrag i Burundi, Cibitoke), 

Robotskapade Burundiförgreningar